Gaius Cassius Longinus was een zeer populaire naam in de gens Cassia.

Beroemde dragers van deze naam zijn:
 Gaius Cassius Longinus (consul in 171 v.Chr.), consul in 171 v.Chr.;
 Gaius Cassius Longinus (consul in 124 v.Chr.), consul in 124 v.Chr.;
 Gaius Cassius Longinus (consul in 96 v.Chr.), consul in 96 v.Chr.;
 Gaius Cassius Longinus (consul in 73 v.Chr.), consul in 73 v.Chr.;
 Gaius Cassius Longinus (tirannendoder), deelnemer in het complot om Caesar te vermoorden;
 Gaius Cassius Longinus (jurist), jurist.
 Cassius Longinus (filosoof), 3e-eeuwse Syrische filosoof